Amphoecus é um gênero de coleóptero da tribo Amphoecini (Cerambycinae), que compreende um única espécie, distribuída apenas em Nova Caledônia.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Amphoecini
 Gênero Amphoecus (Montrouzier, 1861)
 Amphoecus metallicus (Montrouzier, 1861)

Amphoecini
Amphoecus